Sozialistische Politik ist der Name folgender Schriften:

 Sozialistische Politik (1954), linkssozialistische Monatszeitschrift (1954 bis 1966)
 Sozialistische Politik (1969), Zeitschrift für Politikwissenschaft und Sozialwissenschaften (1969 bis 1978)
 Sozialistische Politik (Wien), Schriftenreihe des Dr.-Karl-Renner-Instituts